Esprit steht für:
 Esprit gaulois, eine den Franzosen nachgesagte Mischung aus Schlagfertigkeit, Witz und Spottlust ohne Tabus
 Esprit Holdings, Modeunternehmen mit Zentralen in Ratingen (Deutschland) und Kowloon (Hongkong)
 Esprit (Schiff), ein Schweizer Kabinenfahrgastschiff
 Esprit (Zeitschrift), französische Zeitschrift zum Thema Personalismus
 Lotus Esprit, ein Sportwagen
 Esprit (CAD/CAM), Programmiersystem für CNC-Maschinen
 Esprit (Computerspiel)
 Esprit Coachworks, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Personen:
 Jacques Esprit (1611–1677), französischer Literat und Moralist

ESPRIT steht als Abkürzung für:
 ESPRIT (Studie), eine medizinische Studie über die Wirksamkeit von Dipyridamol zur Vermeidung von Schlaganfällen

Siehe auch:

 ESPRIT arena, Düsseldorf

Abkürzung